Pianoforte – strumento musicale a corde percosse mediante martelletti azionati da una tastiera
Pianoforte – cortometraggio del 1932 di Stanlio e Ollio
Pianoforte – film di montaggio del 1934 di Stanlio e Ollio
Pianoforte – film del 1984 diretto da Francesca Comencini
Pianoforte – album degli Skoop On Somebody del 2006
Pianoforte – personaggio dell'anime e manga Dragon Ball
PianoForte Foundation – organizzazione no-profit statunitense